Skelby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Skelby Sogn (Guldborgsund Kommune)
 Skelby Sogn (Næstved Kommune)